

Орловське — село, Сюмсинський район, Удмуртія
 Орловське — село, Убінський район, Новосибірська область

Орловське — село, Донецька область, Волноваський район